Miquel Moragas i Font (Premià de Mar, 1874 - Argentona, 1936) alcalde de Premià de Mar
 Miquel Moragas i Pons (Barcelona, 1912 - 1993), porter d'hoquei sobre patins, entrenador, àrbitre i dirigent esportiu català
 Miquel Moragas i Ricart (Barcelona, 1842 - Ídem, 1916) escenògraf català
 Miquel de Moragas i Spà (Barcelona, 1943) catedràtic català